Иван Васильевич Оболенский:
 Оболенский, Иван Васильевич Стрига (ум. 1478) — боярин и воевода Василия Тёмного и Ивана III.
 Оболенский, Иван Васильевич Курля (?—после 1516) — русский князь, воевода на службе у московского князя Василия III.